Petrol, o primeiro lançamento da banda Monoral sob uma gravadora de peso marcou a transição da banda para o circuito principal do mercado musical japonês.

Essa mudança também se fez presente no estilo musical das faixas, mantendo melodias suaves no entanto com tons mais agressivos de guitarra e letras mais refinadas.

Faixas 

1. Tente
2. Frozen Peak
3. Healthy Sick Bastard 	
4. Nothing More Nothing Less 	
5. Don't You Look Away
6. Garden
7. Let Me In
8. Widow's Stool
9. Like You
10. Tangled
11. Tame Me

O Vídeo Promocional de Like You foi usado para divulgação e mostra Anis e Ali acompanhados de outros membros suporte tocando a música em um estúdio escuro rodeado de telas e televisões enquanto seus rostos aparecem nessas telas.

Álbuns de Monoral
Álbuns de 2005